Елизавета — имя еврейского происхождения, которое носили несколько христианских святых:
 Праведная Елизавета — мать Иоанна Предтечи (I век до н. э.).
 Елизавета из Шёнау — бенедиктинская монахиня (1129—1165, Германия).
 Елизавета Розуа — бенедиктинская монахиня, аббатиса (ум. 1130, Франция)
 Святая Елизавета Венгерская — средневековая святая (1207—1231, Тюрингия).
 Святая Изабелла Португальская — королева (1271—1336).
 Святая Изабелла Французская — принцесса (1225—1270).
 Элизабет Энн Сетон — первая канонизированная святая, рождённая на американской земле (1774—1821).
 Св. преподобномученица Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна (Романова) (1864—1918).
 Елизавета (Тимохина) (1881—1938) — мученица, память 26 января (новомучеников), 22 февраля (7 марта)
 «Святая Елизавета» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи, участник Персидского похода 1722—1723 годов.